Csehország
 Podolanka, település a Kelet-prágai járásban
 Lengyelország
 Podolanka, település a Lublini vajdaságban